Федеральное государственное автономное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России) — государственное научно-клиническое учреждение нового типа, головное федеральное учреждение по оказанию высококвалифицированной медицинской помощи детям и координации научных исследований в области педиатрии в Российской Федерации.

Решением Президиума Российской академии наук ФГАУ «Научный центр здоровья детей» Минздрава России признан правопреемником Императорского Московского воспитательного дома и является старейшим педиатрическим учреждением России. В 2013 году Центр отметил 250-летний юбилей.

История 
История Национального научно-практического центра здоровья детей восходит к середине XVIII века. Он начал функционировать как «лечебница для детей» при Императорском Московском воспитательном доме, основанном согласно Манифесту Екатерины II от 1 сентября 1763 г. После Октябрьской революции Воспитательный дом был преобразован в Дом охраны младенца (1918), а затем в Научный институт охраны материнства и младенчества (1923). Этот институт уже в качестве НИИ педиатрии в 1945 году вошел в состав Академии медицинских наук СССР. В 1998 году путём слияния НИИ педиатрии РАМН и НИИ гигиены и охраны здоровья детей РАМН создан Научный центр здоровья детей РАМН — федеральное учреждение нового типа для разработки научных основ совершенствования системы охраны здоровья детского населения и координации научных исследований по педиатрии в Российской Федерации, оказания всех видов медицинской помощи детям, в том числе высокотехнологичной и специализированной. Постановлением Президиума РАМН № 41 от 25.03.2009 г. НИИ Педиатрии НЦЗД РАМН было присвоено имя Георгия Несторовича Сперанского. Приказом Федерального агентства научных организаций от 27.06.2014 № 103 Центр был переименован в Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научный центр здоровья детей».

Структура 
В состав Национального научно-практического центра здоровья детей входят:
 Клиники
 Лаборатории
 Консультативно-диагностический центр
 Реабилитационный центр и дневной стационар
 Отдел детской хирургии
 Научно-исследовательский институт гигиены и охраны здоровья детей и подростков
 Централизованные и вспомогательные подразделения

Руководство 
До апреля 2018 года должность директора ФГАУ «ННПЦЗД» Минздрава РФ занимал академик РАН, председатель Исполкома Союза педиатров России, профессор Александр Александрович Баранов. Заместитель директора ННПЦЗД по научной работе — директор НИИ педиатрии, член-корреспондент РАН, профессор, д.м.н. Намазова-Баранова Лейла Сеймуровна.

С 2018 года должность директора ФГАУ "НМИЦ здоровья детей" Минздрава России занимает заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор Фисенко Андрей Петрович

Деятельность 
В Национальном научно-практическом центре здоровья детей работают более полутора тысяч специалистов, в том числе 1 академик РАН, 3 члена-корреспондента РАН, 42 профессора, 8 заслуженных деятелей науки РФ, 5 заслуженных врачей РФ, 91 доктор и 184 кандидата наук. Сотрудники Центра неоднократно становились лауреатами премий Правительства РФ в области науки и техники.
Ежегодно около 300 тысяч детей из всех регионов РФ и стран зарубежья получают консультативную и лечебную помощь в отделениях ФГАУ ННПЦЗД Минздрава России.
Сотрудники Центра вносят значимый вклад в развитие педиатрической науки, детского здравоохранения, гигиены и охраны здоровья детей и подростков Российской Федерации. Здесь проводятся фундаментальные и прикладные исследования по приоритетным направлениям развития науки и критическим технологиям, утверждённым Президентом РФ: научно обоснованы и широко применяются инновационные методы лечения тяжелых форм ревматических, аллергических, нефрологических, неврологических болезней и заболеваний ЖКТ у детей, реализуются новые способы вакцинопрофилактики и реабилитации детей с нарушением состояния здоровья, в том числе родившихся с очень низкой и экстремально низкой массой тела. Получили международное признание реконструктивные операции при пороках развития челюстно-лицевой области, ЛОР-органов, толстой кишки, уроандрологические пластические и слухоулучшающие операции.

Национальный научно-практический центр здоровья детей имеет специализированный диссертационный совет с правом приема к защите докторских и кандидатских диссертаций по 3 специальностям (педиатрия, детская хирургия, общественное здоровье и здравоохранение). Ежегодно здесь обучаются более
100 ординаторов, аспирантов и докторантов. Центр является клинической базой ряда кафедр педиатрических факультетов Первого МГМУ им. И. М. Сеченова и РНИМУ им. Н. И. Пирогова.
В партнерстве с Союзом педиатров России Центр получил грант Президента РФ «Дистанционное образование в системе охраны здоровья детей», развивает дистанционное обучение специалистов и телемедицинское консультирование детей, в том числе с участием зарубежных коллег.

ФГАУ «ННПЦЗД» Минздрава России является инициатором проведения научно-практических конференций, Конгрессов и Съездов педиатров России. В июле 2009 года в Москве при непосредственном организационном участии Научного центра здоровья детей состоялся IV Европейский конгресс педиатров.

В Национальном научно-практическом центре здоровья детей разрабатываются многочисленные документы федерального уровня, направленные на совершенствование медицинской помощи, сохранение и восстановление здоровья детей Российской Федерации.

См. также 

 Науки о здоровье

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФГАУ «Национальный научно-практический центр здоровья детей» Минздрава РФ
 Официальный сайт НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков
 Официальный сайт НИИ профилактической педиатрии и восстановительного лечения

Институты РАН